El término batalla de Herdonia hace referencia a las siguientes batallas de la segunda guerra púnica:

 batalla de Herdonia, en el año 212 a. C.
 batalla de Herdonia, en el año 210 a. C.